Aardrijkskunde
Charles (rivier), rivier in de Amerikaanse staat Massachusetts
Charles City, plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Charles City County, county in de Amerikaanse staat Virginia

Fictief figuur
Keith Charles, personage uit de Amerikaanse televisieserie Six Feet Under

Personen met de achternaam Charles
Bob Charles (golfer), Nieuw-Zeelands golfspeler
Bobby Charles, Amerikaans singer-songwriter
Eugenia Charles, Dominicaans politica, premier van Dominica van 1980 tot 1995
Jacques Charles, Frans natuur- en werktuigbouwkundige
Jean-François Charles, Frans stripauteur
John Charles, Welsh voetbalspeler en trainer
Josh Charles, Amerikaans acteur
Larry Charles, Amerikaans auteur en filmregisseur
Leslie Charles, echte naam van de Britse zanger Billy Ocean
Ray Charles, Amerikaans zanger en pianist
Charles Fabian Figueiredo Santos, Braziliaans voetballer, kortweg Charles genoemd

Voornaam
een vorm van de jongensnaam Karel; zie Karel (voornaam)
Charles III, koning van het Verenigd Koninkrijk
Werther Thiers Charles da Silva, Braziliaans voetballer, kortweg Charles genoemd

Bedrijven
Charles (bedrijf), Belgische producent van salades en bereide maaltijden